Iardino ima više značenja:
 Iardino, Avellino
 Iardino, Benevento